Goedert ist der Familienname folgender Personen:

 Dallas Goedert (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Johny Goedert (* 1929), luxemburgischer Radsportler
 Joseph Goedert (1908–2012), luxemburgischer Historiker
 Michel Goedert (* 1954), luxemburgischer Mediziner, Pharmakologe und Neurowissenschaftler und Hochschullehrer
 Raymond Emil Goedert (* 1927), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch:
 Goddert